Loropetalum är ett släkte av trollhassel. Loropetalum ingår i familjen trollhasselfamiljen. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollhasselfamiljen
Loropetalum